

Lokalizacje

Austria 
 Pfaffing – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Niemcy 
 Pfaffing – dzielnica Burghausen
 Pfaffing – dzielnica Laufen
 Pfaffing – dzielnica Pocking
 Pfaffing – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim